Нови́цкая — женская форма фамилии Новицкий. Известные носительницы:
 Новицкая, Анастасия Семёновна (1790—1822) — русская балерина.
 Новицкая, Вера Сергеевна (около 1873 — ?) — русская детская писательница, урождённая Шильдер-Шульднер, по первому мужу — Махцевич.
 Новицкая, Екатерина Георгиевна (род. 1952) — российско-бельгийская пианистка.
 Новицкая, Елена Борисовна (Скрынник; род. 1961) — министр сельского хозяйства России (2009—2012).
 Новицкая, Иоланта (Грушниц; род. 1955) — польская актриса кино, театра и телевидения.
 Новицкая, Лидия Павловна — театральный режиссёр, ученица Станиславского.
 Новицкая, Мария Дмитриевна (по мужу Дюр; 1815—1868) — русская балерина, оперная певица.
 
 Новицкая, Эльфрида Павловна (1932—2012) — советская и российская художница и поэтесса.

 Составные фамилии
 Новицкая-Усенко, Людмила Васильевна (род. 1934) — советская деятельница, врач, ректор Днепропетровского медицинского института.